Нурберг (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Нурберг — місто у Швеції, у лені Вестманланд.